El término Apure puede referirse a:

Lugares

Venezuela 
 Apure, estado
 Distrito del Alto Apure
 Río Apure
 Provincia de Apure

Gran Colombia 
 Departamento de Apure
 Campaña de Apure